Sorry!, série de televisão britânica
"Sorry", canção de Madonna
"Sorry, Blame It On Me", canção de Akon
"Sorry", canção de  Justin Bieber